Johannes Baptist Geisler (1882-1952) – arcivescovo austriaco naturalizzato italiano
 Ladi Geisler, nome d'arte di Ladislav Geisler (1927-2011) – chitarrista e bassista cecoslovacco
 Ilse Geisler (1941) – slittinista tedesca
 Manfred Geisler (1941) – calciatore tedesco
 Martina Geisler (1986) – sciatrice austriaca